«Инти́м» () — фильм театрального режиссёра-экспериментатора Патриса Шеро. Сценарий написан по произведению Ханифа Курейши. 

На Берлинском кинофестивале 2001 года фильм завоевал «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль, а также премию «Голубой ангел» за лучший европейский фильм. Роберт Эдди сыграл в фильме свою последнюю роль.

В ролях

Сюжет 
Действие происходит в Лондоне. Фильм начинается со сцены, в которой мужчина открывает дверь и спрашивает пришедшую женщину, договаривались ли они. Она отвечает: «Нет». Он приглашает её выпить кофе, но вместо этого они в страшной спешке занимаются откровенно показным сексом… Действие происходит в бедной, неубранной квартире, между людьми с усталыми лицами. Зритель узнаёт, что встречаются они каждую среду. Никаких разговоров до и после, только секс.

Мужчина, — Джей, — работает барменом. Несколько лет тому назад он оставил свою семью, взял и просто ушёл, поселился у друга. Но его одиночество осталось с ним, и дни его скудные и бедные, как и квартира, где он живёт, и украшает их только секс. Женщина, — Клер, — актриса. У неё семья — свиноподобный муж и маленький мальчик. Серость, скука и одиночество проникли в её повседневность, но нет ни сил, ни решимости бороться с этим, и только бешеный анонимный секс приносит забвение.

Шаг за шагом реальность входит в их отношения: Джей проследил за ней, понемногу начал узнавать её жизнь, увидел её семью, её работу, её повседневность. Только они не способны смотреть в глаза жизни — она не хочет ничего менять, может быть, только партнёра по анонимному сексу, он же уже доказал свою неспособность бороться, он способен оставаться только со своим одиночеством… Проходит последняя среда их встречи.

Особенности 

Техника съёмки (оператор — Эрик Готье) отличается реализмом и даже натурализмом, некрасивое доминирует над красивым — зритель видит неукрашенную обстановку квартиры холостяка, не особенно впечатляющие лица актёров. В то же время сцены секса сняты с большей эстетикой, но также и со всё большей открытостью… Границы между эротикой и порно — зыбкие и едва уловимые, особенно «разогреть кровь» зрителя должен тот факт, что всё происходит на самом деле, сначала перед съёмочной группой, на глазах у мужа исполнительницы главной роли, а во время показа фильма — перед тысячами и тысячами глаз…

Роль Роберта Эдди очень маленькая, он выступает в одной сцене на несколько минут: владелец бара разговаривает со своими барменами. Интересно, что сам Эдди во время съёмки говорил об «Интиме» с иронией, намекая на то, что сцена с владельцем бара — одна из немногих, где люди остаются одетыми. Он также со скептицизмом относился к фильму, который за год завоевал больше наград из всех, в которых он играл за всю свою карьеру.

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 
 
 
 

Фильмы — лауреаты премии «Золотой медведь»
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Испании
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Испании
Фильмы-мелодрамы Германии
Эротические фильмы Франции
Эротические фильмы Испании
Эротические драмы
Эротические мелодрамы
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Великобритании 2001 года
Фильмы Франции 2001 года
Фильмы Патриса Шеро
Фильмы Испании 2001 года
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma